Stephano – uno degli pseudonimi del Conte Olaf, personaggio della serie di romanzi Una serie di sfortunati eventi, scritta da Lemony Snicket.
 Per altre informazioni, si veda Stefano.